497